L'équipe cycliste Baloise Trek Lions est une équipe de cyclisme professionnelle créée en 2000 et spécialisée dans le cyclo-cross.

Histoire de l'équipe 

L'équipe est créée en 2000 sous le nom du principal sponsor d'alors, le courtier d'assurance SpaarSelect. Elle est dirigée par Hans Van Kasteren et Danny De Bie. Le leader de l'équipe est Bart Wellens, dont Van Kasteren était le manager depuis 1999. En septembre 2001, le champion du monde Erwin Vervecken est recruté.

En juillet 2004, SpaarSelect annonce la fin de sa collaboration avec l'équipe. Le mois suivant, la compagnie d'assurance Fidea devient le nouveau sponsor principal.

En octobre 2006, Danny De Bie abandonne son poste de directeur sportif. Dans l'attente d'un successeur, Van Kasteren combine les tâches du manager et du directeur sportif un certain temps, avant que De Bie ne revienne sur sa décision.

La saison 2011-2012 est importante pour l'équipe. En effet, le , l'équipe se voit amputée de ses deux principaux pourvoyeurs de victoires : Zdeněk Štybar (le champion du monde en titre) et Kevin Pauwels. Dans l'optique de donner un nouvel élan a l'équipe, le manager Hans Kast recrute Joeri Adams et Arnaud Jouffroy.

Partenaire depuis 2009, Telenet se retire au  et est remplacé par Trek comme co-sponsor

Principales victoires

Championnats internationaux 
  Championnats du monde de cyclo-cross : 8
  Élites : 2003 et 2004 (Bart Wellens), 2006 et 2007 (Erwin Vervecken) et 2011 (Zdeněk Štybar)
  Espoirs : 2019 (Thomas Pidcock) et 2023 (Thibau Nys)
  Élites féminines : 2021 (Lucinda Brand)
  Championnats d'Europe de cyclo-cross : 3
  Élites : 2016 (Toon Aerts)
  Espoirs : 2015, 2016 (Quinten Hermans) et 2018 (Thomas Pidcock)

  Championnats d'Europe sur route : 1
  Course en ligne espoirs : 2021 (Thibau Nys)

Challenges 
 Coupe du monde de cyclo-cross : 2009-2010 (Zdeněk Štybar) et 2018-2019 (Toon Aerts)
 Superprestige : 2009-2010 (Zdeněk Štybar)

Courses d'un jour 
 Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig : Toon Aerts (2017)

Courses par étapes 
 Flèche du Sud : Quinten Hermans (2019) et Thibau Nys (2022)

Championnats nationaux 
  Championnats de Belgique de cyclo-cross : 2
 Élites : 2004 et 2007 (Bart Wellens)
  Championnats de Grande-Bretagne de cyclo-cross : 2
 Élites : 2019 (Thomas Pidcock)
 Espoirs : 2018 (Thomas Pidcock)
  Championnats du Luxembourg de cyclo-cross : 2
 Élites : 2006 et 2008 (Jempy Drucker)
  Championnats de République tchèque de cyclo-cross : 5
 Élites : 2007 (Petr Dlask), 2008, 2009, 2010 et 2011 (Zdeněk Štybar)
  Championnats de Slovaquie de cyclo-cross : 1
 Élites : 2010 (Robert Gavenda)
  Championnats de Suisse de cyclo-cross : 1
 Élites : 2010 (Arnaud Grand)

Classements UCI 
L'équipe participe aux circuits continentaux et principalement à des épreuves de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Asia Tour

|-
|2007 ||  ||align=left|  Zdeněk Štybar ()
|}

UCI Europe Tour

|-
|2005 ||114 ||align=left|  Zdeněk Štybar (1134)
|-
|2006 ||106 ||align=left|  Zdeněk Štybar (571)
|-
|2007 ||96 ||align=left|  Jempy Drucker (380)
|-
|2008 ||100 ||align=left|  Kevin Pauwels (686)
|-
|2009 ||114 ||align=left|  Kevin Pauwels (794)
|-
|2010 ||  || align="left"|  Kevin Pauwels () Zdeněk Štybar ()
|-
|2011 ||  || align="left"|  Tom Meeusen ()
|-
|2012 ||  || align="left"|  Tom Meeusen ()
|-
|2013 ||- ||align=center| -
|-
|2014 ||- ||align=center| -
|-
|2015 ||- ||align=center| -
|-
|2016 ||132 ||align=left|  Tom Meeusen (1515)	
|-
|2017 ||83 ||align=left|  Corné van Kessel (482)
|-
|2018 ||70 ||align=left|  Quinten Hermans (142)
|-
|2019 ||65 ||align=left|  Quinten Hermans (332)
|-
|2020 ||  ||align=left|   Toon Aerts ()
|}

L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.

|-	
|2016 || - || align=left|  Tom Meeusen (2284)
|-	
|2017 || - || align=left|  Corné van Kessel ()
|-	
|2018 || - || align=left|  Quinten Hermans ()
|-	
|2019 ||  ||align=left|   Quinten Hermans ()
|-	
|2020 ||  ||align=left|   Toon Aerts ()
|}

Telenet-Fidea Lions en 2018

Effectif

Victoires 

|-
|17/06/2018 ||  du Tour de Haute-Autriche ||  || 2.2 || Quinten Hermans
|-
|31/07/2018 ||  du Tour de Wallonie ||  || 2.HC ||  Quinten Hermans
|}

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

|-
|Bart Wellens ||10.08.1978 ||  ||
|-
|Erwin Vervecken || 23.03.1972 ||  || 
|-
|Vincent Baestaens || 18.06.1989 ||  ||
|-
|Jempy Drucker||03.09.1986|| || 
|-
|Kevin Pauwels || 12.04.1984 ||  || 
|-
|Klaas Vantornout||19.05.1982|| || 
|-
|Quentin Bertholet||18.02.1987|| || 
|-
|Petr Dlask || 20.10.1976 ||  ||
|-
|Tom Meeusen || 07.11.1988 ||  || 
|-
|Zdeněk Štybar || 11.12.1985 ||  || 

Victoires

|-
| 02/06/2008 ||  du Tour de Lleida ||  || 07 2.2 ||  Bart Wellens
|-
| 03/06/2008 ||  du Tour de Lleida ||  || 07 2.2 ||  Kevin Pauwels
|}

Effectif

|-
| Vincent Baestaens ||  ||  || 
|-
| Quentin Bertholet ||  ||  || 
|-
| Petr Dlask ||  ||  || 
|-
| Róbert Gavenda ||  ||  || 
|- 
| Karel Hník ||  ||  || Néo-pro
|-
| Corné van Kessel ||  ||  || Néo-pro
|-
| Tom Meeusen ||  ||  || 
|-
| Kevin Pauwels ||  ||  || 
|-
| Steven Scevenels ||  ||  || Néo-pro
|-
| Zdeněk Štybar ||  ||  || 
|-
| Wouter Van Mechelen ||  ||  || Landbouwkrediet-Tönissteiner
|-
| Bart Wellens ||  ||  ||  

Victoires
Cyclo-cross

|-
|20/09/2009|| GP Neerpelt Wisseltrofee Eric Vanderaerden, Neerpelt (U23)||||05 CU|| Tom Meeusen
|-
|26/09/2009|| TOI TOI Cup, Stříbro||||03 C2|| Zdeněk Štybar
|-
|28/09/2009|| TOI TOI Cup, Podbořany||||03 C2|| Zdeněk Štybar
|-
|25/10/2009|| Trophée GvA espoirs #1, Koppenbergcross||||05 CU|| Róbert Gavenda
|-
|15/11/2009|| Superprestige espoirs #3, Gavere||||05 CU|| Tom Meeusen
|-
|21/11/2009|| Trophée GvA #3, GP d'Hasselt||||03 C2|| Zdeněk Štybar
|-
|21/11/2009|| Trophée GvA espoirs #3, GP d'Hasselt||||05 CU|| Tom Meeusen
|-
|22/11/2009|| Superprestige #4, Hamme-Zogge||||02 C1|| Zdeněk Štybar
|-
|22/11/2009|| Superprestige espoirs #4, Hamme-Zogge||||05 CU|| Tom Meeusen
|-
|28/11/2009|| Coupe du monde #4, Coxyde  ||||01 CDM|| Zdeněk Štybar
|-
|29/11/2009|| Superprestige espoirs #5, Gieten||||05 CU|| Tom Meeusen
|-
|06/12/2009|| Coupe du monde #5, Igorre  ||||01 CDM|| Zdeněk Štybar
|-
|12/12/2009|| Trophée GvA espoirs #4, GP Rouwmoer||||05 CU|| Tom Meeusen
|-
|13/12/2009|| Champion de Slovaquie de cyclo-cross  ||||03 CN|| Róbert Gavenda
|-
|26/12/2009|| Coupe du monde #7, Heusden-Zolder ||||01 CDM|| Kevin Pauwels
|-
|27/12/2009|| Superprestige espoirs #6, Diegem||||05 CU|| Tom Meeusen
|-
|29/12/2009|| Trophée GvA espoirs #5, Azencross||||05 CU|| Tom Meeusen
|}

Effectif

|-
| Vincent Baestaens || 18.06.1989 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Quentin Bertholet || 18.02.1987 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Petr Dlask || 20.10.1976 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Róbert Gavenda || 15.01.1988 ||  || Telenet-Fidea
|-	
| Arnaud Grand || 28.08.1990 ||  || Néo-pro
|-
| Karel Hník || 09.08.1991 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Tom Meeusen || 07.11.1988 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Kevin Pauwels || 12.04.1984 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Rob Peeters || 02.07.1985 ||  || Landbouwkrediet-Colnago
|-
| Zdeněk Štybar || 11.12.1985 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Micki van Empel || 24.07.1990 ||  ||Néo-pro
|-
| Corné van Kessel || 07.08.1991 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Wouter Van Mechelen || 08.04.1981 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Bart Wellens || 10.08.1978 ||  || Telenet-Fidea

Victoires
Route

|-
|13/05/2010|| de la Flèche du Sud|||| 07 2.2|| Kevin Pauwels
|-
|17/06/2010|| du Tour de Serbie|||| 07 2.2|| Kevin Pauwels
|-
|31/08/2010||Prologue du Tour de Slovaquie|||| 07 2.2|| Zdeněk Štybar
|}

Cyclo-cross

|-
|01/01/2010|| Trophée GvA espoirs #6, Grand Prix Sven Nys||||05 CU|| Tom Meeusen
|-
|03/01/2010||International Cyclo-Cross Tervuren, Tervuren||||02 C1|| Zdeněk Štybar
|-
|09/01/2010||Championnat de République tchèque de cyclo-cross||||03 CN|| Zdeněk Štybar
|-
|09/01/2010||Championnat des Pays-Bas de cyclo-cross espoirs||||03 CN|| Corné van Kessel
|-
|17/01/2010||National Trophy Round 6, Rutland||||03 C2|| Rob Peeters
|-
|17/01/2010|| Coupe du monde #8, Roubaix ||||01 CDM|| Zdeněk Štybar
|-
|24/01/2010||Cyclo-Cross International du Mingant, Lanarvily||||03 C2|| Rob Peeters
|-
|13/02/2010||Grand Prix de Eecoloonaar, Eeklo||||03 C2|| Bart Wellens
|-
|14/02/2010|| Superprestige espoirs #8, Vorselaar||||05 CU|| Tom Meeusen
|-
|14/02/2010|| Superprestige #8, Vorselaar||||02 C1|| Zdeněk Štybar
|-
|21/02/2010|| Trophée GvA espoirs #8, Internationale Sluitingsprijs||||02 C1|| Bart Wellens
|-
|25/09/2010|| TOI TOI Cup, Stříbro ||||03 C2|| Zdeněk Štybar
|-
|28/09/2010|| TOI TOI Cup, Louny ||||03 C2|| Zdeněk Štybar
|-
|03/10/2010|| Trophée GvA #1, Cyclocross International de Namur||||03 C2|| Zdeněk Štybar
|-
|10/10/2010|| Superprestige #1, Ruddervoorde||||02 C1|| Zdeněk Štybar
|-
|14/10/2010|| Kermiscross, Ardooie ||||03 C2|| Zdeněk Štybar
|-
|17/10/2010|| Coupe du monde #1, Aigle ||||01 CDM|| Zdeněk Štybar
|-
|17/10/2010|| Cyclocross International Aigle, Aigle (U23)||||05 CU|| Vincent Baestaens
|-
|24/10/2010|| Coupe du monde #2, Plzeň ||||01 CDM|| Zdeněk Štybar
|-
|26/10/2010|| Nacht van Woerden, Woerden ||||03 C2|| Tom Meeusen 
|-
|31/10/2010|| Superprestige #2, Zonhoven||||02 C1|| Zdeněk Štybar
|-
|20/11/2010|| Trophée GvA #3, GP d'Hasselt ||||03 C2|| Kevin Pauwels
|-
|21/11/2010|| Superprestige espoirs #4, Gavere||||05 CU|| Vincent Baestaens
|-
|28/11/2010|| Superprestige #5, Gieten||||02 C1|| Tom Meeusen 
|-
|11/12/2010|| Champion de Slovaquie de cyclo-cross  ||||03 CN|| Róbert Gavenda
|-
|19/12/2010|| Coupe du monde #5, Kalmthout ||||01 CDM|| Tom Meeusen 
|-
|30/12/2010|| Sylvester Cyclocross, Bredene ||||03 C2|| Zdeněk Štybar
|}

Effectif

|-
| Joeri Adams || 15.10.1989||  || Rabobank-Giant Off-Road Team
|-	
| Arnaud Grand || 28.08.1990 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Karel Hník || 09.08.1991 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Arnaud Jouffroy || 21.02.1990 ||  || BKCP Powerplus
|-
| Tom Meeusen || 07.11.1988 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Rob Peeters || 02.07.1985 ||  ||Telenet-Fidea
|-
| Micki van Empel || 24.07.1990 ||  ||Telenet-Fidea
|-
| Corné van Kessel || 07.08.1991 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Bart Wellens || 10.08.1978 ||  || Telenet-Fidea

Victoires
Cyclo-cross

|-
|08/01/2010||Championnat de République tchèque de cyclo-cross||||03 CN|| Zdeněk Štybar
|-
|09/01/2010||Championnat de Suisse de cyclo-cross espoirs||||03 CN|| Arnaud Grand
|-
|16/01/2011|| Coupe du monde #7, Pontchâteau ||||01 CDM|| Kevin Pauwels 
|-
|22/01/2011 || Kasteelcross Zonnebeke, Zonnebeke || ||03 C2|| Rob Peeters
|-
|05/02/2011|| Trophée GvA #7, Krawatencross ||||02 C1|| Kevin Pauwels
|-
|13/02/2011|| Internationale Cyclocross Heerlen Grote Prijs Heuts, Heerlen ||||02 C1|| Kevin Pauwels
|-
|19/02/2011|| Cauberg Cyclocross, Valkenburg aan de Geul ||||02 C1|| Kevin Pauwels
|-
|17/09/2011|| Cross After Dark Series #2 - Star Crossed, Redmond ||||03 C2|| Bart Wellens
|-
|18/09/2011|| Rapha Focus GP, Issaquah ||||03 C2|| Bart Wellens
|-
|25/09/2011|| USGP of Cyclocross #2 - Planet Bike Cup 2, Sun Prairie ||||03 C2|| Bart Wellens
|-
|23/10/2011|| GP de la Commune de Contern, Contern ||||03 C2|| Joeri Adams
|-
|17/12/2011|| Trophée GvA #4 - GP Rouwmoer, Essen ||  ||03 C1|| Bart Wellens
|-
|18/12/2011|| Side Event espoirs - Cyclo-cross de la Citadelle, Namur ||  ||03 CU|| Arnaud Jouffroy
|}

Effectif

|-
| Thijs Al || 16.06.1980 ||  || AA Drink
|-
| Joeri Adams || 15.10.1989 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Arnaud Grand || 28.08.1990 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Arnaud Jouffroy || 21.02.1990 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Tom Meeusen || 07.11.1988 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Daniel Peeters || 19.08.1993 ||  || Néo-pro
|-
| Rob Peeters || 02.07.1985 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Micki van Empel || 24.07.1990 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Corné van Kessel || 07.08.1991 ||  || Telenet-Fidea
|-
| Jens Vandekinderen || 30.04.1993 ||  || Néo-pro
|-
| Bart Wellens || 10.08.1978 ||  || Telenet-Fidea

Victoires
Cyclo-cross

|-
|21/01/2012 || Kasteelcross Zonnebeke, Zonnebeke ||  || 03 C2 ||  Rob Peeters
|-
|04/02/2012 || Trophée GvA #7 - Krawatencross, Lille ||  || 03 C1 ||  Tom Meeusen
|-
|05/02/2012 || Superprestige #7, Hoogstraten ||  || 03 C1 ||  Tom Meeusen
|}

Effectif

|-
|Thijs Al || 16.06.1980 ||  || Telenet-Fidea
|-
|Joeri Adams || 15.10.1989 ||  || Telenet-Fidea
|-
|Arnaud Jouffroy || 21.02.1990 ||  || Telenet-Fidea
|-
|Tom Meeusen || 07.11.1988 ||  || Telenet-Fidea
|-
|Rob Peeters || 02.07.1985 ||  || Telenet-Fidea
|-
|Daan Soete || 19.12.1994 ||  || 
|-
|Wout van Aert || 15.09.1994 ||  || 
|-
|Corné van Kessel || 07.08.1991 ||  || Telenet-Fidea
|-
|Jens Vandekinderen || 30.04.1993 ||  || Telenet-Fidea
|-
|Bart Wellens || 10.08.1978 ||  || Telenet-Fidea

Victoires
Route
Aucune victoire UCI.

Cyclo-cross

|-
|03/01/2013 || Internationale Centrumcross van Surhuisterveen, Surhuisterveen ||  || 03 C2 ||  Rob Peeters
|-
|19/01/2013 || Internationale Cyclo-Cross Rucphen espoirs, Rucphen ||  || 06 CU ||  Daan Soete
|-
|19/01/2013 || Kasteelcross Zonnebeke, Zonnebeke ||  || 03 C2 ||  Tom Meeusen
|-
|06/02/2013 || Parkcross Maldegem, Maldegem ||  || 03 C2 ||  Bart Wellens
|-
|24/02/2013 || Trophée Banque Bpost espoirs #8 - Internationale Sluitingsprijs, Oostmalle ||  || 06 CU ||  Wout van Aert
|-
|21/09/2013 || China International Cyclo-cross Event, Pékin ||  || 03 C2 ||  Thijs Al
|-
|12/10/2013 || Grote Prijs van Brabant, Bois-le-Duc ||  || 03 C2 ||  Tom Meeusen
|-
|01/11/2013 || Trophée Banque Bpost #2 - Koppenbergcross, Audenarde ||  || 02 C1 ||  Tom Meeusen
|-
|16/11/2013 || Trophée Banque Bpost espoirs #3 - GP d'Hasselt, Hasselt ||  || 06 CU || Wout van Aert
|-
|17/11/2013 || Superprestige espoirs #4, Gavere ||  || 06 CU ||  Wout van Aert
|-
|21/12/2013 || Trophée Banque Bpost espoirs #4 - GP Rouwmoer, Essen ||  || 06 CU ||  Wout van Aert
|-
|27/12/2013 || Trophée Banque Bpost espoirs #5 - Azencross, Loenhout ||  || 06 CU ||  Wout van Aert
|}

Effectif

Victoires

Telenet-Fidea en 2014
Telenet-Fidea en 2015
Telenet-Fidea en 2016

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

  

Équipe cycliste en Belgique
Équipe cycliste continentale